Peter Phillips, Peter Mark Andrew Phillips, född 15 november 1977 i London, är ende son till prinsessan Anne av Storbritannien och Mark Phillips. Han har en syster, Zara Tindall, född Phillips.

Den 30 juli 2007 offentliggjordes Phillips förlovning med kanadensiskan Autumn Kelly; de gifte sig den 17 maj 2008 i St. George's Chapel i Windsor Castle. För att Peter Phillips skulle få behålla sin plats i tronföljden konverterade Autumn före bröllopet till den anglikanska kyrkan; hon var tidigare katolik.

Deras första barn, och drottningens första barnbarnsbarn, dottern Savannah Anne Kathleen, föddes 29 december 2010 och deras andra barn, dottern Isla Elizabeth Phillips föddes den 29 mars 2012.

Peter och Autumn Phillips separerade 2019, och parets skilsmässa blev klar 2021.

Anfäder

Källor

Externa länkar

Huset Mountbatten
Födda 1977
Män
Levande personer
Personer i Storbritannien under 1900-talet
Personer i Storbritannien under 2000-talet